Iida, municipalité du Japon

Chōko Iida (1897-1972), actrice japonaise
Dakotsu Iida (1885-1962), poète japonais
Ei Iida (1967-), joueuse de tennis japonaise
Kaori Iida (1981-), chanteuse japonaise
Shojiro Iida (1888-1980), général japonais
Takako Iida (1946-), joueuse de volley-ball japonaise